Ксения Александровна Горб (, род. 31 июля 1985 года, Днепропетровск, Днепропетровская область, УССР) — украинский хореограф-постановщик, танцовщица, тренер, Мастер спорта Украины по спортивным танцам (2003), хореограф украинского телепроекта  «Танцуют все!», главный хореограф грузинского (2017) и украинского (2019) телепроектов «Танцы со звездами».

Биография 
Ксения Горб родилась в Днепропетровске 31 июля 1985 года. Ещё до школы начала заниматься карате и художественной гимнастикой. Во втором классе Ксения сама записалась в кружок бальных танцев, открывшийся неподалеку от дома. Это были первые танцевальные шаги.

После 3-го класса семья переехала в г.Киев. Когда в 1999 году Ксения перешла в клуб спортивного танца «Шанс» и встала в пару с Алексеем Бисько, появились первые серьёзные результаты.

В 2002 году Ксения с Алексеем стали вице чемпионами Украины по 10 танцам, а в 2003 году Ксении присвоили звание «Мастер спорта Украины по спортивным танцам».

2003 – в новой паре с Дмитрием Дикусаром появился новый стиль танцевания. Пара участвовала во многих турнирах по всему миру, неоднократно были финалистами чемпионатов Европы.

2004-2008 – учеба в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины на кафедре физического воспитания.

В декабре 2006 года Ксения открыла свою студию танца "TENDENCE". 

С 2009 года – тренер и хореограф Предславинской гимназии №56 (Киев). Активно занимается тренерской и концертной деятельностью.

Телевизионные проекты 
2006 – Ксения становится бронзовым призёром первого сезона проекта «Танцы со звездами» (Украина) на телеканале «1+1», в ходе которого она и Виталий Козловский продемонстрировали невероятные танцы, трюки и интересные образы, которые запомнились многим зрителям .

2007 – Участник третьего сезона «Танцев со звездами» на телеканале «1+1» с Виталием Козловским.

2009 – Участник проекта «Танцую для тебя» на телеканале «1+1» с Вячеславом Узелковым .

2011 – Хореограф четвертого сезона проекта Танцы со звёздами (Украина) на телеканале СТБ.

2012 – Участник второго сезона проекта «Последний герой» на телеканале ICTV.

2011-2014 – Хореограф бальных танцев украинского проекта Танцуют все! (СТБ).

2017 – Главный хореограф седьмого сезона проекта «Танцы со звездами» (Грузия) на телеканале IMEDI.

2019 – Главный хореограф седьмого сезона проекта «Танцы со звездами (Украина)» на телеканале «1+1».

2020 – Главный хореограф восьмого сезона проекта «Танцы со звездами (Украина)» на телеканале «1+1»

Награды и номинации 
2000-2006 – Финалистка чемпионатов Европы по десяти танцам.

2003 – Мастер спорта Украины по спортивным танцам.

2003 – Вице-чемпионка Украины по десяти танцам среди молодежи.

2005 – Финалистка Чемпионата мира по латиноамериканским танцам.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница в Facebook
 Официальная страница в Instagram
 Сніданок з 1+1: У студії - танцюристи нового сезону «Танців з зірками» та головний хореограф Ксенія Горб 
 Танці з зірками 2019: розкрито всі подробиці шоу 
Горб Ксения 
 Никто не ожидал, что Кукуюк будет так плохо танцевать: откровения главного хореографа «Танців з зірками» 

Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Мастера спорта Украины
Танцоры Украины
Хореографы Украины
Танцовщицы по алфавиту
Хореографы по алфавиту